Gemersdorf ist der Name folgender Orte:

 Gemersdorf (Gemeinde Böheimkirchen), Katastralgemeinde von Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Gemersdorf (Gemeinde Haibach), Ortschaft der Gemeinde Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich